HMS Magnificent — название нескольких кораблей КВМС Великобритании:
 HMS Magnificent (1767) — 74-пушечный парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1767 году
 HMS Magnificent (1806) — 74-пушечный парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1806 году
 HMS Magnificent (1894) — эскадренный броненосец типа «Маджестик», спущенный на воду в 1894 году
 HMS Magnificent (1944) — лёгкий авианосец типа «Маджестик», спущенный на воду в 1944 году и всю активную службу проведший в КВМС Канады